Monigote puede referirse a:

Monigote utilizado en magia.
Monigote, un dibujo simple que representa una figura humana.

Lugares
Monigotes, un departamento de Argentina.